Фирко́вич — караимская фамилия.

Известные носители 

 Фиркович, Авраам Самуилович (1787—1874) — караимский писатель и археолог, собиратель древних восточных рукописей.
 Фиркович, Богуслав Нисанович (1865—1915) — караимский священник, исполнявший в 1910—1915 гг. обязанности тракайского гахама, педагог.
 Фиркович, Гавриил Семёнович (1818—1869) — газзан, зять и сподвижник А. С. Фирковича.
 Фиркович, Семён Адольфович (1897—1982) — караимский поэт, религиозный лидер литовских караимов, Уллу газзан с 1920 по 1982 гг.